Kristian Andersen er navnet på flere personer:
 Kristian Andersen (politiker) (født 1967) – dansk politiker (KD)
 Kristian Andersen (fodboldspiller) (født 1994) – dansk fodboldspiller

Se også 
Christian Andersen (flertydig)